Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — библиографическая база данных научных публикаций российских учёных и индекс цитирования научных статей.

Для получения необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий ScienceIndex. Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная библиотека» (ELIBRARY.ru).

База данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для оценки учёных или научных организаций на основе индекса цитирования, но и авторитетного источника библиографической информации по российской научной периодике.

Историческая справка 

История создания индексов (или указателей) научного цитирования начинается с 70-х годов XIX века, когда практически одновременно появляются индекс юридических документов  в 1873 году и индекс научных публикаций по медицине  в 1879 году. Последний просуществовал вплоть до 2004 года, всего было издано 45 выпусков.

В 1960 году в США Юджином Гарфильдом был создан Институт научной информации, основным коммерческим продуктом которого стал Science Citation Index. Принципы, заложенные в SCI, во многом определили дальнейшее развитие индексов цитирования.

Научная информация в СССР 
В СССР в 1952 году Постановлением Совета Министров СССР от 19.07.1952, № 3329 был создан Институт научной информации АН СССР, который в 1955 году был переименован в Всесоюзный институт научной и технической информации. Уже через несколько лет после создания ВИНИТИ его огромное значение для развития отечественной науки и техники было признано в стране и за рубежом. В работе ВИНИТИ принимают участие многие учёные и специалисты. Из интервью Ильи Либкинда, ответственного исполнителя проекта «Указатель РФФИ»:

в 60-80-е годы этой теме «наукометрии» серьёзное внимание уделяли в своих работах пионеры отечественной наукометрии и информатики В. В. Налимов, А. И. Михайлов, А. И. Чёрный, Р. С. Гиляревский, а также целый ряд других отечественных учёных (Ю. А. Шрейдер, В. А. Маркусова, М. В. Арапов и др.). В то время основным источником получения статистических данных служили реферативные и библиографические издания (в частности Реферативный журнал ВИНИТИ). Отечественные специалисты по достоинству оценили возможности, которые предоставил созданный в США Ю. Гарфилдом в первой половине 60-х годов указатель научного цитирования «Science Citation Index» (SCI) и начали активно использовать этот инструмент для исследования состояния отечественной науки и сравнения её с мировым уровнем. Однако уже в то время ими осознавалась недостаточность SCI для этих оценки состояния и тенденций отечественной науки, это, в частности, было связано с очевидной ориентацией SCI на англоязычные журналы.

В 1974 году в ВИНИТИ были предприняты попытки создания отечественного указателя научного цитирования (УНЦ), который в технологическом плане должен был стать «аналогом» SCI. Такой подход требовал значительных финансовых и технических ресурсов, и в итоге этот проект не получил развития. Более подробно о наукометрии в СССР размышляет Ю. В. Грановский в своей статье  «Можно ли измерять науку? Исследования В. В. Налимова по наукометрии».

Другие национальные индексы цитирования 
В 1987 году Китай запустил проект по созданию Китайского индекса научного цитирования Chinese Science Citation Index, а в следующем, 1988 году, появляется его конкурент — China Scientific and Technical Papers and Citations. В 1997 году разработан китайский индекс цитирования по общественным наукам .

В 1995 году Япония приступила к созданию национального индекса цитирования Citation Database for Japanese Papers, разработчиком которого становится Национальный институт информатики Японии.

Наряду с вышеперечисленными проектами, разработки национальных индексов ведутся на Тайване (Taiwan Humanities Citation Index), а также в ряде европейских стран (Польша, Испания и другие).

Наукометрический инструментарий РИНЦ 
Профиль организации

Профиль автора
C помощью базы данных РИНЦ учёный может узнать индекс своей цитируемости, хотя этот индекс будет ниже истинного из-за «ограниченности перечня и ретроспективы обрабатываемых журналов, диссертаций и авторефератов диссертаций». В руководстве описан порядок действий по определению индекса цитируемости для учёного.

Данные РИНЦ в оценке деятельности научных организаций 
В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки эффективности организаций, занимающихся НИР.

В частности, Постановление президиума РАН № 201 от 12.10.2010 регламентирует использование следующих показателей для оценки результативности научных организаций Российской академии наук:
 Направление оценки — Научный потенциал и эффективность научных исследований
 Объект оценки — Публикационная активность
 Показатели оценки — Число публикаций работников научной организации, отнесённое к численности исследователей, в том числе:
 в зарубежных научно-технических изданиях;
 в отечественных изданиях, включённых в перечень ВАК Минобрнауки России.

Число публикаций работников научной организации в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), отнесённое к численности исследователей.

Цитируемость работников научной организации в РИНЦ, отнесённое к численности исследователей.

Ядро РИНЦ

Отзывы и критика 

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Рашит Хантемиров в 2014 году указывал на высокую долю журналов низкого научного уровня в базе РИНЦ, сравнив её с «огромной помойкой», поскольку «непросто отыскать что-либо стоящее». Он высказал мнение, что администрация РИНЦ поддерживает различные виды мошенничества с показателями импакт-фактора своей пассивной позицией.

Генеральный директор eLIBRARY.RU Геннадий Ерёменко, отвечая на критику в публикации Рашита Хантемирова, отмечает, что «Какая наука — такой и РИНЦ», и для наиболее корректной оценки предлагает анализировать не только импакт-фактор, но и другие показатели, представленные в РИНЦ. Ерёменко не согласен с тем, что РИНЦ поддерживает мошенничество с показателями, и отмечает, что в наиболее запущенных случаях журнал удаляется из РИНЦ, но такая мера имеет свои сложности. Ерёменко указывает, что включение журнала в РИНЦ необходимо для попадания журнала в перечень ВАК, поэтому в случае исключения ряда журналов из РИНЦ очень вероятны судебные процессы с издателями журналов. Результат же таких процессов заранее неизвестен вследствие того, что «границы корректности цитирования весьма размыты». Ерёменко также отмечает, что для отбора лучших российских журналов в eLIBRARY.RU открыт проект ядра РИНЦ, в результате которого 1000 лучших российских журналов, прошедших экспертную и библиометрическую оценку, появятся в Web of Science в конце 2015 года.

В 2015 году сопредседатель Совета Общества научных работников Александр Фрадков обратил внимание на проблему учёных-однофамильцев, чьи публикации в некоторых случаях суммируются при выдаче по запросу о конкретном учёном: «подводя неутешительный итог, мы видим, что рейтинг каждого пятого из топ-20 учёных из списка по автоматике и вычислительной технике существенно завышен». При этом на замечания и предложения исправить данную ситуацию разработчики базы данных не реагируют.

Сотрудники ИПМ им. М. В. Келдыша РАН в 2015 году писали в своей статье, что индексирование диссертационных материалов в РИНЦ затруднено, поскольку диссертационные советы не могут подать сведения о диссертации в РИНЦ. Сотрудники института им. Келдыша считают, что текущее положение дел, когда «в eLibrary сведения о диссертации может подать либо организация, где работает диссертант, либо сам диссертант, но не диссертационный совет, где проходит защита» противоречит логике. «Отлучения диссертационного совета от eLibrary» ведёт к двум плачевным для читателя результатам:
 индексирование диссертаций в eLibrary идёт с большим опозданием;
 eLibrary чаще всего ссылается на диссертацию в РГБ, где полный текст находится не в свободном, а лишь в ограниченном доступе. От посетителя eLibrary скрывается информация о существовании сайта диссертационного совета, где диссертация лежит в свободном доступе.

Монография — это не менее важный вид научной публикации, существующий наравне с научной статьёй.
В начале своей истории РИНЦ не учитывал ссылки на монографии и в монографиях. В настоящее время (2020 год) ссылки на монографии и в монографиях учитываются.

Отсутствует тесная интеграция с глобальными аналогами, например из Scopus (и большого списка других индексов) в ORCID статьи загружаются напрямую, но РИНЦ там нет. Как нет и возможности перенести публикации через BiBTeX.

Современное состояние
Вице-президент РАН Хохлов Р. А. предложил на период моратория 2022 года на учёт публикаций в иностранных журналах, учитывать публикации в РИНЦ.

См. также 
 Наука в России

Примечания

Литература 
 
 
 
 Вифлеемский А. Б. Ядро без пушки // Народное образование, 2021, № 3. С. 17-24.
 
 А. Молини, Д. Боденхаузен. Библиометрия как оружие массового цитирования // Вестник РАН, 2017, т. 87. № 1. С. 70-77.

Ссылки 

 elibrary.ru — официальный сайт РИНЦ и научная электронная библиотека.
 Методики определения наукометрических показателей с использованием РИНЦ на сайте spsl.nsc.ru
 Russian Science Citation Index на Web of Science group.
 Евгений Ямбург. Российские учёные оказались заложниками индекса научного цитирования // Московский комсомолец, 27.05.2021.

Библиографические справочники и базы данных
Наукометрия
Наука в России